Сире́нь () — железнодорожная станция в Крыму.

Описание 
Расположена в посёлке Сирень в Бахчисарайском районе Крыма, остановочный пункт электричек Севастопольского направления.

История 
Открыта в 1895 году. Согласно «Памятной книжке Таврической губернии на 1900 год», на платформе Сюрень совершали одноминутную остановку Севастопольский почтовый поезд № 3 и товарно-пассажирский № 7 с вагонами I, II и III классов.

В годы гражданской войны от станции была проложена узкоколейная железная дорога Сюрень — Бешуйские Копи, в 1920-х годах имела статус полустанка. В 1952 году станция Сюрень была переименована в Сирень.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Расписание пригородный поездов по станции Сирень

Железнодорожные станции Крыма